Ел Зоките има више значења:

 Ел Зоките (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Зоките (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Зоките (Кваутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Зоките (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Зоките (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Зоките (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику